Фазильман:

 Фазильман (озеро) — бессточное горное озеро в Нуратинском районе Навоийской области Узбекистана.
 Фазильман (посёлок) — посёлок городского типа в Андижанской области Республики Узбекистан.